Okręty US Navy o nazwie USS  "Currituck":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym z okresu wojny secesyjnej. Wcześniej nosił nazwę "Seneca".
 Drugi  był okrętem-bazą wodnopłatowców. Okręt prototypowy dla typu Currituck.

Currituck